2013 Голяма награда на Белгия е 58-ото за Голямата награда на Белгия и единадесети кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 25 август 2013 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия